A Night at the Opera har flera betydelser:
A Night at the Opera – en Bröderna Marx-film, se Galakväll på operan
A Night at the Opera (musikalbum av Queen) – ett Queen-album från 1975
A Night at the Opera (musikalbum av Blind Guardian) – ett Blind Guardian-album från 2002
A Night at the Opera – en Queen-show med artisten Johan Boding